Shadwell bezeichnet:

 Shadwell (London), einen Stadtteil im London Borough of Tower Hamlets

Shadwell ist der Familienname folgender Personen:

 Thomas Shadwell (~1642–1692), englischer Schriftsteller